Ful kan syfta på:
 Fulhet – ett motbjudande utseende
 Ful (maträtt) – en maträtt av bönor
 Ful (tidskrift) – en queerfeministisk tidskrift